Гарри Поттер и Дары Смерти () может означать:

 Гарри Поттер и Дары Смерти — седьмая и заключительная книга английской писательницы Дж. К. Роулинг о Гарри Поттере.

Фильмы

Игры 
 Гарри Поттер и дары смерти: часть I — седьмой проект в серии игр о «мальчике, который выжил».
 Гарри Поттер и дары смерти: часть II — восьмой проект в серии игр о «мальчике, который выжил».

Саундтреки 
 Гарри Поттер и Дары Смерти: часть 1 (саундтрек)
 Гарри Поттер и Дары Смерти: часть 2 (саундтрек)

См. также 
 Дары смерти — три волшебных предмета в романе Дж. К. Роулинг «Гарри Поттер и Дары смерти».